sofa – rodzaj mebla
 SOFA – polski zespół muzyczny
 SOFA – akronim od Status of Forces Agreement
 SOFA – skala oceny niewydolności narządów związanej z sepsą

Zobacz też 
 Sofa Surfers – austriacki zespół rockowy
 SOFFA – festiwal filmów amatorskich w Olsztynie